Acqua – composto chimico (H2O), costituente fondamentale degli organismi viventi
 Acqua – uno dei quattro elementi ricorrenti nelle tradizioni di pensiero alchemiche e spirituali
 Acqua – tonalità del colore blu
 Acqua – frazione del comune di Tresivio in provincia di Sondrio
 Acqua – fiume immaginario della Terra di Mezzo
 Acqua – episodio di Battlestar Galactica
 Acqua – emittente televisiva italiana
 Acqua – singolo di Fabrizio Moro del 2015
 Acqua – singolo del rapper Tedua del 2018

Pagine correlate 
 Aqua

Altri progetti